That Ragtime Band (também conhecido The Jazz Band e como The Jazz Band Leader) é um filme mudo norte-americano de 1913 em curta-metragem, do gênero comédia, dirigido por Mack Sennett. Cópia do filme encontra-se conservada.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett